Vincent Riendeau peut désigner :
 Vincent Riendeau (1966-), un ancien joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Vincent Riendeau (1996-), un plongeur canadien.